Leo — constelação do zodíaco
Leo II — galáxia
Leo (filme) — filme com Joseph Fiennes e Elisabeth Shue
 Leo ou Luiz Eduardo Oliveira — quadrinista brasileiro
Léo Canhoto & Robertinho

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de astronomia